Мотузенко — украинская фамилия. Известные носители:
 Мотузенко, Александр Алексеевич (род. 1967) — советский гребец.
 Мотузенко, Елена Александровна (род. 1969) — украинский географ.